Вышкинд — фамилия:

 Вышкинд, Павел Абрамович (1910—1997) — советский фотограф, Член Союза журналистов СССР.
 Вышкинд, Светлана Яковлевна — кандидат физико-математических наук, доцент, ННГУ.